Эми́ль Хе́йни (род. 13 июля 1980; часто называют просто ) — американский музыкальный продюсер, композитор, диджей, автор песен, родом из Буффало, штата Нью-Йорк. Его произведения включают такие жанры, как альтернативный рок, поп, инди-поп и хип-хоп. В 2011 году получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом» за вклад в седьмой студийный альбом Эминема — Recovery. Более известен благодаря американской певице Лане Дель Рей.

Карьера продюсера 
Эмиль Хейни родился 13 июля 1980 года в Буффало, Нью-Йорк, США. Является музыкальным продюсером, композитором, автором песен и диджейем. Имеет премию «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом» за вклад в седьмой студийный альбом Эминема — Recovery. Более известен благодаря американской певице Лане Дель Рей. Проживает в Нью-Йорке. Работал со многими артистами, включая Лана Дель Рей, Эминем, Кид Кади , Марк Ронсон, Farher John Misty, Sampha, Plain Pat, Andrew Wyatt и многие другие. В 2015 году выпустил дуэтную песню с американской певицей Ланой Дель Рей «Wait for Life», которая была записана для студийного альбома Эмиля We Fall. Эмиль Хейни имеет свою музыкальную студию в Нью-Йорке, район Челси, где и работает над созданием песен большее время.

Дискография

Студийные альбомы

Продюсерские работы

Песни

Примечания

Ссылки 
 

Лана Дель Рей
Музыкальные продюсеры США
Персоналии:Буффало